Hay varias personas llamadas Sancho III:

 Sancho III de Vasconia, Mitarra, duque de Vasconia (864-893).
 Sancho III de Pamplona, el Mayor o el Grande (Sancho Garcés, 961-1035), rey de Pamplona (1004-1035).
 Sancho III de Castilla, el Deseado (1133-1158), rey de Castilla (1157-1158).